

Achternaam
 Robert C. Merton, Amerikaans econoom en nobelprijswinnaar
 Robert K. Merton, Amerikaans socioloog
 Paul Merton, Brits komiek
 Thomas Merton, Amerikaans theoloog

Voornaam
Merton Miller, Amerikaans econoom en nobelprijswinnaar

Geografie
 Merton (Devon)
 Merton (borough), district in Londen
 Merton (Norfolk), plaats in Norfolk
 Merton (Oxfordshire)
 Merton (Wisconsin), plaats in de VS
 Merton Park, park in Londen